Kamińsk peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kamińsk, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Kamińsk, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie